Цаннер (льодовик) — льодовик на Кавказі.
 Верхній Цанер — перевал на Кавказі.
 Нижній Цанер — перевал на Кавказі.